AXX peut faire référence à :
  ;
 .axx, une extension de nom de fichier créé avec le logiciel de chiffrement AxCrypt.